FHI est un sigle qui peut désigner :
 Future of Humanity Institute, un centre de recherche interdisciplinaire de l'université d'Oxford ;
 Fuchs heterochromic iridocyclitis (en français, iridocyclite hétérochromique de Fuchs), une pathologie de l’œil due à une inflammation chronique de l'iris et du corps ciliaire.